Monadenia ist
 eine Gattung von Landlungenschnecken, siehe Monadenia (Tiergattung)
 eine Gattung der Orchideen, siehe Monadenia (Pflanzengattung)